Sjöstrand ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Sjöstrand (1903–1955), schwedischer Schauspieler und Filmregisseur
 Carl Axel Sjöstrand (1875–1927), schwedischer Landschaftsmaler
 Carl Eneas Sjöstrand (1828–1906), schwedischer Bildhauer
 Carl Johan Sjöstrand (1789–1857), schwedischer Historienmaler
 Charlie Sjöstrand (* 1986), schwedischer Handballspieler 
 Fritiof Sjöstrand (1912–2011), schwedischer Mediziner
 Johan Sjöstrand (* 1987), schwedischer Handballspieler
 Johannes Sjöstrand (* 1947), schwedischer Mathematiker
 Östen Sjöstrand (1925–2006), schwedischer Schriftsteller
 Torbjörn Sjöstrand, schwedischer Physiker
 Tore Sjöstrand (1921–2011), schwedischer Hindernisläufer und Olympiasieger